Пронюшкін — російське прізвище.

Відомі носії 

 Пронюшкін Олександр Юрійович (. 1987) — російський підприємець і політик.
 Пронюшкін Микола Борисович (. 1936) — радянський механізатор, Герой Соціалістичної праці.
 Пронюшкіна Ніна Василівна (. 1949) — радянська парашутистка, рекордсмен світу.